Szalamandra, a farkos kétéltűek rendjébe tartozó család 
Szalamandra, címerelem
Szalamandra, amerikai telenovella a Telemundo-tól